Al-Mahdiyya, nom àrab de Mahdia, Tunísia
 Al-Mahdiyya, nom àrab de Mehdya, ciutat del Marroc a la província de Kénitra, regió de Gharb-Chrarda-Béni Hssen
 Al-Madiyya o Medea (Algèria). ciutats d'Algèria
 Al-Mahdiyya o Mahdiyya: Moviment polític i religiós iniciat el 1881 al Sudan